Fourneaux (Loire)
 Fourneaux (Manche)
 Fourneaux (Savoie)
ook:
Fourneaux-le-Val,  Calvados